

Sigle 

Le sigle TS peut signifier :
 Taxe de séjour ;
 Taxe sur les salaires ;
 Team Stronach, un parti politique autrichien ;
 TeamSpeak, un logiciel de communication VoIP ;
 
 TeleSync, une méthode de piratage de film en enregistrant l'écran d'un cinéma clandestinement avant sa sortie dvd ;
 temps de saignement, un test de coagulation ; 
 tentative de suicide, en  psychiatrie ;
 Tequila sunrise, un cocktail ;
 Tequila Sunrise, un film américain de 1988 ;
 , un serveur informatique dédié au contrôle de terminaux ; 
 Terminal Services, ensemble des services réseaux destinés à la mise en œuvre d'une architecture du type terminal-serveur avec Microsoft Windows ;
 terminale scientifique, une filière scolaire française. ;
 time slot, technique de partage du temps dans les communications numériques ;
 Tramways de la Sarthe, une ancienne compagnie de chemins de fer secondaire ;
 Tramways suisses, une ancienne compagnie de tramways à Genève ; 
 transfusion sanguine ;
 Transport Stream, un protocole de communication audio, vidéo et de données ;
 transsexualisme, ou une personne transsexuelle ;
 travail social ;
 travailleur/travailleuse du sexe
 travaux Supplémentaires, des travaux non prévus par un marché mais nécessaires au bon achèvement de l'ouvrage ;
 treillis soudé, de grandes grilles en acier pour les dallages, dalles, planchers ou voiles béton armé ;
 Trouble Shooter, un jeu vidéo sur Mega Drive.
Tube Screamer, une pédale d'effet d'overdrive pour guitare électrique faite par Ibanez.
 MPEG Transport Stream.
 TypeScript,  un langage de programmation libre et open source développé par Microsoft.

Code 
Le code TS peut faire référence à :
  ;
 Tunisie, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2.

Symbole 
Le symbole TS peut représenter :
 le térasiemens, une unité de mesure de conductance électrique.

Le symbole Ts peut représenter :
 le tennesse, un élément chimique ;
 le groupe tosyle , en chimie organique ;
 la téraseconde, une unité de mesure de temps ( = 10 s).

Le symbole ts peut représenter :
 la long ton, une unité de mesure anglo-saxonne du déplacement d'un navire.

Linguistique 
 Ts, Tš, Ts̃,  sont des digrammes de l'alphabet latin.